The Poor Man’s Sabbath – poemat szkockiego poety Johna Struthersa (1776–1853), opublikowany po raz pierwszy w 1804, stanowiący jego najpopularniejsze dzieło. Utwór został napisany strofą spenserowską, czyli zwrotką dziewięciowersowa rymowaną ababbcbcc.

Przypisy

Bibliografia 
 
Angielskie eposy
Utwory literackie z 1804
Utwory literackie napisane strofą spenserowską